Liturgija tudi bogoslužje je krščansko versko obredje v zvezi z zakramenti in prazniki:
 Rimska liturgija 
 Evangeličanska liturgija
 Pravoslavna liturgija
 Islamska liturgija
 Judovska liturgija

Liturgija se lahko nanaša tudi na:
 Liturgija je javna storitev najbogatejših državljanov
 Liturgija, balet Christopherja Wheeldona
 Liturgy (skupina), ameriška eksperimentalna black metal skupina iz Brooklyna v New Yorku